

Gebeurtenis
 Bill Minco-lezing - jaarlijkse lezing in Hilversum op 4 mei

Persoon
Bill Minco - Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Marga Minco - Nederlands schrijfster
Minco Eggersman - Nederlands musicus

Plaats
Minco (Oklahoma) - plaats (city) in de Amerikaanse staat Oklahoma